Джон Росс Роач (,  23 червня 1900, Порт Перрі —  9 липня 1973) — канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад 500 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1919 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 15 років, захищав кольори команд «Торонто Сент-Патрікс», «Торонто Мейпл-Ліфс», «Нью-Йорк Рейнджерс» та «Детройт Ред-Вінгс».

Загалом провів 521 матч у НХЛ, включаючи 29 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Нью-Джерсі Девілс» — 1922.
 Перша команда всіх зірок НХЛ — 1933.

Статистика

Регулярний сезон

Плей-оф

Посилання 
 hockeygoalies  
 Профіль на findagrave  

Канадські хокеїсти
Канадські хокейні воротарі‎
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»